John Ball (1338 k.–1381) angol pap, lollard eretnek
John Ball (1818–1889) ír természettudós, alpinista, politikus
John Ball (1911–1988) amerikai író, Virgil Tibbs nyomozó kitalálója